Govert Suijs (ca. 1610-1671), burgemeester van Gouda
Govert Suijs (1694-1756), burgemeester van Gouda